William Smith (geoloog) (1769-1839), een Engelse geoloog
 William Smith (zeevaarder) (1775-?), een Engelse kapitein en ontdekker van de Zuidelijke Shetlandeilanden
 William Smith (politicus) (1797-1887), een Amerikaans politicus, gouverneur van Virginia
 William Smith (politicus North Carolina), Amerikaans politicus, North Carolina
 William Smith (reder) (1849-1918), een Rotterdamse reder van Engelse afkomst
 William Smith (hockeyer) (1866-1937), Brits hockeyer
 William Smith (schutter) (1877-1953), een Canadees schutter en winnaar van olympisch brons in 1908
 William Charles Smith (1881 - 1972), Brits musicoloog en autoriteit op het gebied van Georg Friedrich Händel
 William Smith (bokser) (1904-1955), een Zuid-Afrikaans bokser en olympisch kampioen van 1924 in het bantamgewicht 
 William Smith (zwemmer) (1924-2013), een Amerikaans zwemmer en olympisch kampioen van 1948 op de 400 m vrije slag
 William Smith (worstelaar) (1928-2018), een Amerikaans worstelaar
 William Smith (acteur) (1933-2021), een Amerikaans acteur
Zie ook
 Wilhelm Schmidt (doorverwijspagina)
 William Schmidt (doorverwijspagina)